

Метод резолюції  

Метод резолюції відноситься до напівконструктивного методу, він легко піддається алгоритмізації. Суть його полягає в тому, що два посилкових диз'юнкта з протилежними термами завжди можна склеїти в один заключний диз'юнкт, в якому відсутні протилежні терми: 

де A,C - довільні терми, або цілі диз'юнкти з довільним набором термів, включаючи нуль, а та - довільні терми. При послідовному застосуванні принципу резолюцій зменшується число букв, деякі повністю знищуються, а вихідна клауза будується у формі кон'юктивного протиріччя: 

  

Доказ теорем зводиться до доказу того, що деяка формула  (гіпотеза теореми) є логічним наслідком множини формул  (припущень). Тобто сама теорема може бути сформульована таким чином: «якщо  істинні, то істинна і ».».Для доказу того, що формула  є логічним наслідком множини формул , метод резолюцій застосовується наступним чином. Спочатку складається множина формул . Потім кожна з цих формул приводиться до КНФ(кон'юнкція диз'юнктів) і в отриманих формулах закреслюються знаки кон'юнкції. Виходить множина диз'юнктів . І, нарешті, шукається висновок порожнього диз'юнкта з . Якщо порожній диз'юнкт виводимо з , то формула  є логічним наслідком формул . Якщо з  не можна вивести # ,то  не є логічним наслідком формул . Такий метод доведення теорем називається методом резолюцій.Розглянемо приклад докази методом резолюцій. Нехай у нас є наступні твердження: :«Яблуко червоне і ароматне.»:«Якщо яблуко червоне, то яблуко смачне.»Доведемо твердження «яблуко смачне». Введемо множину формул, що описують прості висловлювання, відповідні вищенаведеним твердженням. нехай :X1 - «Яблуко червоне»,:X2 - «Яблуко ароматне»,:X3 - «Яблуко смачне».Тоді самі твердження можна записати у вигляді складних формул:: - «Яблуко червоне і ароматне.».:  - «Якщо яблуко червоне, то яблуко смачне.».Тоді твердження, яке треба довести, виражається формулою X3.Отже, доведемо, що X3 є логічним наслідком  і .. Спочатку складаємо множину формул з запереченням доказуваного висловлювання; отримуємо:  Тепер приводимо всі формули до кон'юнктивної нормальної форми і закреслюємо кон'юнкції. Отримуємо наступну множину диз'юнктів: Далі шукаємо вивід порожнього диз'юнкта.Застосовуємо до першого і третього диз'юнкта правило резолюції: Застосовуємо до четвертого і п'ятого диз'юнктів правило резолюції: Таким чином порожній диз'юнкт виведений, отже вираз із запереченням висловлювання спростовано, отже саме висловлювання доведено.

Принцип резолюції 

Принцип резолюцій повністю замінює аксіому порядку, оскільки вона сама може бути доведена в рамках методу резолюцій. 

A,B,A‾  ⇒  0

0,B  ⇒ 0

Звернемо увагу на те, що посилка В взагалі не використовується, тобто необов'язково треба використовувати всі посилки, головне отримати нуль. Всі доведення клауз починають з приведення їх в нормальну кон'юктивну форму, потім виписують по порядку всі посилки і склеюють згідно з чергою.

Приклади

Приклад 1 
 Приклад 1. Довести методом резолюцій істинність клаузи: 

 
A→B,   C→D,   B→E,   D→F‾,   E→F,   A→C⇒A‾

Доведення. Приведемо клаузу до нормальної кон'юктивної форми: 

Таблиця 1. 

Метод резолюцій використовується в логічних мовах програмування. Алгоритм склейок утворює структуру деревоподібної форми, що добре видно з наступного прикладу.'

Приклад2

Див. також 

 Теорія алгоритмів
 Список алгоритмів
 Структури даних
 Програмування
 Хвильовий алгоритм

Джерела

 Метод резолюції в логіці висловлень

Алгоритми